

Населені пункти та їхні частини

 Ґліни — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґліни — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґліни — частина села Вулька-Тарновська в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґліни — частина села Заґуже в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґліни — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґліни — частина села Туровиці в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґліни — колонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки